Сей (Seius) е име на:

 Римската фамилия Сеии
 Луций Сей Страбон, управител на Египет 14–15 г.; роден баща на Луций Елий Сеян
 Луций Сей Туберон, суфектконсул 18 г.; брат на Луций Елий Сеян
 Публий Сей Фусциан, суфектконсул 151 г.(?), консул 188 г.
 Сей Салусций Макрин, римски узурпатор през 227 г., тъст на император Александър Север
 Салусция Орбиана, Гнеа Сейя Херения Салустия Барбия Орбиана, съпруга на император Александър Север (222–235)